Лофтус () — английская фамилия, а также топоним.

Персоналии 
 
 Лофтус, Огастес (1817—1904) — английский лорд, британский дипломат и колониальный деятель.
 Лофтус, Уильям (1821—1858) — английский геолог, археолог, путешественник и исследователь.
 Лофтус, Элизабет (род. 1944) — американский когнитивный психолог и специалист в области изучения памяти.
 Лофтус, Эми — американская певица, автор песен, гитаристка, клавишник и актриса.
 Лофтус, Эшлинг (род. 1990) — британская актриса.

Составные фамилии 
 Лофтус-Чик, Рубен (род. 1996) — английский футболист, полузащитник.

Топонимы и прочее 
  — город в английском графстве Норт-Йоркшир
 Лофтус Версфельд — стадион в Претории
 Лофтус Роуд — стадион в Лондоне.
 Лофтус — пригород Сиднея, Австралия.

См. также